Prohra či porážka je opak vítězství. Když s někým prohrajete, znamená to že jste nedokončili hru na prvním místě. Ten, kdo je na prvním místě, je vítěz. Prohru obvykle doprovází vztek či smutek. Prohrát se dá např. ve válce, ve hře či sportu. Když někdo prohraje ve sportovním utkání, může požadovat odvetu, tedy opakování souboje či zápasu, v němž si dělá naději na vítězství.

Externí odkazy 
 

Soutěže